Candeias peut faire référence à :

Patronymie 
 Ozualdo Candeias (1922-2007), réalisateur, scénariste et directeur de la photographie brésilien.

Toponymie 
 Candeias, une ville brésilienne située dans l'État de Bahia ; 
 Candeias, une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais.

Autres usages  
 Candeias, un groupe international de capoeira.